Koherence (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.
 Odtud také koherentní – soudržný, dobře uspořádaný, nerozporný.
 Téhož původu je slovo koheze – soudržnost (viz kohezní síla).

Zvláštní významy:
 Koherence (vlnění) – vlastnost vlnění
 Kvantová koherence
 Paměťová koherence – vlastnost počítačové architektury
 Koherence (lingvistika) – soudržnost, provázanost a smysluplnost textu